Mochizuki ist der Familienname folgender Personen:

 Chikayuki Mochizuki (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Fumio Mochizuki (* ~1930), japanischer Badmintonspieler
 Mochizuki Gyokusen (1692–1755), japanischer Maler
 Hideaki Mochizuki (* 1948), japanischer Jazzmusiker
 Hiroo Mochizuki (* 1936), japanischer Kampfkunstexperte
 Jun Mochizuki, japanische Comiczeichnerin und Illustratorin
 Kazuhito Mochizuki (* 1957), japanischer Fußballspieler
 Kazuyori Mochizuki (* 1961), japanischer Fußballspieler
 Mikiya Mochizuki (1938–2016), japanischer Manga-Zeichner
 Minetarō Mochizuki (* 1964), japanischer Manga-Zeichner
 Mochizuki Minoru (1907–2003), Begründer des Yoseikan Budo
 Reo Mochizuki (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Ryūji Mochizuki (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Satoru Mochizuki (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Shigeyoshi Mochizuki (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Shin’ichi Mochizuki (* 1969), japanischer Mathematiker
 Shintarō Mochizuki (* 2003), japanischer Tennisspieler
 Mochizuki Shizuo (1909–?), japanischer Stabhochspringer
 Mochizuki Shunkō (1893–1979), japanischer Maler
 Takurō Mochizuki (* 1972), japanischer Mathematiker
 Tatsuya Mochizuki (* 1963), japanischer Fußballspieler
 Toyohito Mochizuki (* 1953), japanischer Fußballspieler
 Yoshio Mochizuki (1947–2019), japanischer Politiker
 Yukio Mochizuki (* 1971), japanischer Biathlet
 Mochizuki Yūko (1917–1977), japanische Filmschauspielerin

bezeichnet
 Mochizuki (Schiff, 1927), einen Zerstörer der Mutsuki-Klasse